Duval County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Duval County (Florida) – okres státu Florida
 Duval County (Texas) – okres státu Texas